PFZ ist die Abkürzung für:

 Primfaktorzerlegung
 Personenfreizügigkeit
 Partei für Zürich

PFZ